Hermann Behrends (1907-1948), juriste allemand et SS-Gruppenführer (général SS) à l'époque du Troisième Reich.
 Mary Jane Clark, née Mary Jane Elizabeth Behrends (1954-), écrivain américaine (belle-fille de Mary Ellen Clark).
Patronyme germanique
Patronyme allemand